Rubeosaurus est un genre éteint de dinosaures cératopsiens qui a vécu ce qui est maintenant l'Amérique du Nord. Les restes de Rubeosaurus ont été trouvés dans les couches de la formation de Two Medicine datant du Crétacé supérieur (Campanien) du Montana (entre 75 et 74 millions d'années).

La validité du genre est remise en question en 2019 par la découverte d'un crâne bien conservé dans la formation géologique campanienne de Dinosaur Park en Alberta, qui montrerait que Rubeosaurus ovatus se place dans la gamme de variations intraspécifiques et d'asymétries crâniennes de Styracosaurus albertensis.

Le genre a été nommé par  et John R. Horner en 2010, et l'espèce type et seule espèce est Rubeosaurus ovatus.

Étymologie 
Le nom de genre Rubeosaurus est composé du mot latin rubeo, « ronce », et du mot du grec ancien sauros/σαυρος « lézard », pour donner « lézard épineux », et souligner ainsi la présence de grandes pointes sur son crâne.

Découvertes 

Le spécimen holotype, référencé USNM 11869, est constitué d'un pariétal partiel avec ses pointes. Il a été découvert par George F. Sternberg en 1928. 

Un second spécimen, répertorié MOR 492, est composé d'un crâne partiel avec un fragment de prémaxillaire gauche, des os nasaux portant le fondement osseux d'une grande corne, d'un fragment de l'os postorbital gauche avec la base d'une corne, et d'un pariétal droit presque complet portant deux pointes osseuses. Il a été découvert en 1986.

Historique 
Le spécimen holotype a d'abord été attribué au genre Styracosaurus en 1930 par Charles Whitney Gilmore.

En s'appuyant sur l'étude des deux spécimens, Andrew T. McDonald et John R. Horner érigent un nouveau taxon en 2010 qu'il nomme du nom binominal de Rubeosaurus ovatus.

Description 
Rubeosaurus est remarquable par sa grande corne nasale à base large, et par l'ornementation de sa collerette qui porte une ou deux paires de grandes pointes rectilignes sur le bord, avec les deux pointes centrales qui convergent.

Spécimens juvéniles de Brachyceratops 
Selon Michael J. Ryan et ses collègues en 2007, les spécimens immatures nommés Brachyceratops pourraient être des juvéniles de Rubeosaurus.

En 2011, A. T. McDonald et ses collègues soutiennent cette hypothèse pour le spécimen le plus mature de Brachyceratops (USNM 14765). Cependant cette étude indique que l'holotype de Brachyceratops est à la fois trop incomplet et trop jeune pour permettre l'identification d'apomorphies. Ainsi, il doit être considéré comme un nom douteux, et ne peut pas être un synonyme senior de Rubeosaurus<.

Classification 
Après avoir été assigné au genre Styracosaurus, l'étude de Andrew T. McDonald et John R. Horner de 2010 a placé leur nouveau genre Rubeosaurus comme groupe frère dEiniosaurus.

Le cladogramme ci-dessous est le résultat d'une analyse phylogénétique réalisée par Kentaro Chiba et ses collègues en 2017 qui fait de Rubeosaurus le groupe frère de Styracosaurus :

Cependant, en 2019, l'étude d'un nouveau crâne (UALVP 55900), bien conservé, de Styracosaurus albertensis découvert dans la formation géologique contemporaine de Dinosaur Park en Alberta, montre une grande variabilité et des asymétries crâniennes insoupçonnées pour cette espèce. En effet, le pariétal droit porte 7
épi-ossifications, tandis que le gauche en possède 8. Rubeosaurus ovatus se place dans cette gamme de variations intraspécifiques et d'asymétries de Styracosaurus albertensis. Les auteurs, Robert.B. Holmes et ses collègues, considèrent ainsi que R. ovatus est un synonyme junior de Styracosaurus albertensis.

Annexes

Articles connexes 
 Voir Liste de dinosaures
 Styracosaurus

Liens externes

Références taxinomiques

Notes et références 

Pachyrhinosaurini
Genre de dinosaures non aviens (nom scientifique)
Dinosaure du Crétacé supérieur
Dinosaure d'Amérique du Nord
Formation de Two Medicine
Dinosaure de la formation de Dinosaur Park
Taxon fossile décrit en 1930
Taxon fossile décrit en 2010